VR steht für:
 Geschwindigkeitsindex für Autoreifen (über 210 km/h)
 VR (Nervenkampfstoff), der chemische Kampfstoff RVX, siehe Liste chemischer Kampfstoffe #Nervenkampfstoffe
 Malediven nach dem ICAO-Code
 Cabo Verde Airlines (IATA-Code), kapverdische Fluggesellschaft
 in der Luftfahrt die Geschwindigkeit zum Anheben des Bugfahrwerks eines Flugzeugs, siehe Rotationspunkt
 Vektorraum, algebraische Struktur
 Vereinsregister
 Verfahrensrecht
 Verlagsrecht
 Vermessungstechnische Rundschau (1924–1972) bzw. Vermessungswesen und Raumordnung (1973–2000), Fachzeitschriften, siehe Flächenmanagement und Bodenordnung
 Verwaltungsrat
 Verwaltungsrundschau, Zeitschrift für Verwaltung in Praxis und Wissenschaft
 Vetenskapsrådet, schwedischer Wissenschaftsrat
 Vibration Reduction, Bezeichnung für ein Bildstabilisatorsystem von Nikon, siehe Bildstabilisierung#Proprietäre Bildstabilisierungssysteme
 Victor Reveille, französisches U-Boot der Zwischenkriegszeit
 Vieregg-Rössler, Beratungsbüro für Schienenverkehrsprojekte
 Virtuelle Realität
 Völkerrecht
 Volks- und Raiffeisenbank, siehe Liste der Genossenschaftsbanken in Deutschland #Abkürzungsverzeichnis
 Volksrepublik
 Vorkaufsrecht
 Vormundschaftsrichter
 Vorsignal
 VR-Motor, besonders kompakte Variante eines Vielzylindermotors
 VR-Yhtymä, staatliche Eisenbahngesellschaft von Finnland

VR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Vorpommern-Rügen ohne die Hansestadt Stralsund
 Großbritannien: Worcester
 Italien: Provinz Verona
 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht bis 3,5 t
 Norwegen: Trondheim in der Provinz Trøndelag
 Portugal: Distrikt Vila Real (nur für Lkw-Anhänger)
 Serbien: Vranje

Siehe auch:
 V&R

Abkürzung